Råbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Råbådan (i Valsörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Råbådan (vid Björkön, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar